Денис може да се отнася за:
 Рон Денис (р. 1947), английски бизнесмен
 Санди Денис (1937 – 1992), американска актриса